Тьєст-Юраню́кс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 115 км на захід від Тулузи, 50 км на захід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 146,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Тьєст-Юранюкс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тьєст-Юранюкс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тьєст-Юранюкс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер